Geografie
 Muru (Brazilië), een rivier in Brazilië
 Muru (China), een Chinese gemeente in de provincie Sichuan
 Muro (Corsica), een plaats op het Franse eiland Corsica (in het Corsicaans geschreven als: Muru)
 Muru (Estland), een plaats in Estland
 Muru (Indonesië), een rivier in Indonesië
 Muru (Nepal), een plaats in Nepal
 Muru (Noorwegen), een rivier in Noorwegen

 Aramu Muru, archeologische vindplaats in Peru
 Muru Nyingba, Tibetaans klooster

Personen
 Karl Muru, Estse literatuurwetenschapper en -criticus (1927–2017)